«Нападение на тайную полицию» () — художественный фильм режиссёра Ольгерта Дункерса, снятый по мотивам романа Альберта Белса «Голос зовущего» на Рижской киностудии в 1974 году.

Сюжет 
Время действия — 1905 год, разгул реакции после известных революционных событий. Из Либавы в Ригу пребывает один из руководителей революционного подполья. Во время облавы его арестовывают за нарушение паспортного режима и отправляют в камеру предварительного заключения для выяснения обстоятельств дела.

Полиция понимает, что задержанный — один из главных участников происходящего, но не имеет прямых доказательств его вины. Тот упорно выдаёт себя за торговца льном и требует либо предъявить ему обвинение, либо выпустить на свободу.

Жандармы готовы пойти на крайние меры, но арестанта освобождает группа радикально настроенных молодых боевиков-революционеров, устроивших дерзкое нападение среди белого дня на полицейское управление в самом центре Риги.

В ролях 
 Гирт Яковлев — Карлсонс
 Карлис Себрис — Грегусс
 Гунар Цилинский — Крамеров
 Эльза Радзиня — госпожа Леиня
 Велта Лине — мать Карлсонса
 Эдмунд Фрейбергс — Эпис
 Арнис Лицитис — Бравый
 Роландс Загорскис — Страуме
 Мирдза Мартинсоне — Аустра
 Гедиминас Гирдвайнис — Зиединьш
 Вайронис Яканс — Спицаус
 Эвалдс Валтерс — помощник Грегуса
 Петерис Гаудиньш — Чомс
 Улдис Думпис — барон
 Марис Путниньш — Межгайлис
 Леонид Грабовскис
 Рамонс Кепе — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Альберт Белс
 Режиссёр-постановщик: Ольгерт Дункерс
 Оператор-постановщик: Микс Звирбулис
 Композитор: Маргер Зариньш
 Художник-постановщик: Гербертс Ликумс
 Звукооператор: А. Патрикеева
 Режиссёр: Варис Брасла
 Оператор: М. Реснайс
 Художник по костюмам: И. Кундзиня
 Художник-гримёр: Я. Рибас
 Монтажёр: Эрика Мешковска
 Редактор: У. Нориетис
 Консультант: Я. Друвиньш
 Директор: Викторс Риепша

Литература 
 Сваринская М. — Тема обязывает (О худож. фильме Риж. киностудии «Нападение на тайную полицию». Режиссер О. Дункерс) // Советская Латвия, 25 января 1975

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы СССР 1974 года
Экранизации произведений Альберта Белса
Фильмы на латышском языке